Heikki Riihiranta, finski hokejist, * 4. oktober 1948, Helsinki, Finska.

Riihiranta je svojo celotno kariero v finski ligi igral za klub HIFK Helsinki, tri sezone pa je igral za Winnipeg Jetse v ligi WHA. S klubom HIFK Helsinki je osvojil en naslov državnega prvaka v sezoni 1973/74, ko je bil tudi izbran za finsko tekmo zvezd, skupno je za klub odigral 393 prvenstvenih tekem, na katerih je dosegel 50 golov in 119 podaj. Med letoma 1977 in 1983 je bil tudi kapetan kluba HIFK Helsinki, kjer je njegova številka 5 upokojena. En naslov prvaka je osvojil tudi s klubom Winnipeg Jets in sicer v sezoni 1975/76.

Za finsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil peto mesto, in štirih svetovnih prvenstvih, na katerih je kot najboljši rezultat dosegel četrto mesto. Skupno je za reprezentanco nastopil na 101-i tekmi, na kateri je dosegel pet golov in enajst podaj.

Med letoma 1993 in 2003 je deloval kot direktor finske reprezentance, v tem času so bili selektorji Pentti Matikainen, Curt Lindström in Hannu Aravirta, reprezentanca pa je osvojila dve bronasti medalji na olimpijskih igrah  ter eno zlato, štiri srebrne in eno bronasto medaljo na svetovnih prvenstvih.

Pregled kariere

|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 68/69
|
| 20
| 3
| 7
| 10
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 69/70
|
| 21
| 6
| 15
| 21
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 71/72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 72
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 72/73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 10
| 1
| 0
| 1
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 73/74
|
| 36
| 10
| 22
| 32
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 74/75
|
| 64
| 8
| 14
| 22
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 75/76
|
| 70
| 1
| 8
| 9
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 0
| 3
| 3
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 76/77
|
| 53
| 1
| 16
| 17
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 78/79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 79/80
|
| 32
| 5
| 6
| 11
|
| 41
|
| 7
| 3
| 1
| 4
|
| 12
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 82/83
|
| 33
| 0
| 4
| 4
|
| 17
|
| 9
| 1
| 0
| 1
|
| 13
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 376
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" | 99
| bgcolor="#7FFF00" | 137
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 282
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 25
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti HIFK Helsinki
Hokejisti Winnipeg Jets
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Hokejisti z upokojenimi številkami